Tottenham hat folgende Bedeutungen:

 Tottenham, Stadtteil von London
 Tottenham (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Tottenham (New South Wales), Ort in Australien
 Tottenham (Ontario), Ort in Kanada
 Tottenham (Victoria), Ort in Australien

Tottenham ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Tottenham, 8. Marquess of Ely (1913–2006), britischer Adliger und Journalist

Siehe auch:
 Municipal Borough of Tottenham, ehemaliger Bezirk im Großraum London
 Tottenham Hotspur, englischer Fußballverein